Il termine Hatillo è un toponimo spagnolo che letteralmente significa "fagottino" e può riferirsi alle seguenti località:

Hatillo (Costa Rica) – distretto della Costa Rica facente parte del cantone di San José
Hatillo (Porto Rico) – città portoricana.
Hatillo de Loba – città colombiana nel Dipartimento di Bolívar.
El Hatillo – città venezuelana nello stato di Miranda.